Miejscowości w USA:
 Cove City – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Craven
Gminy w USA:
 Cove City (ang. Cove City Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford